(5845) 1988 QP (1988 QP, 1972 TY5, 1986 GP2, 1991 BX1, 1993 OF5) — астероїд головного поясу, відкритий 19 серпня 1988 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,199.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5801-5900)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1988
Головний пояс астероїдів